Boardman House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Boardman House (Massachusetts), NRHP-ID 66000131
 Boardman House (New York), NRHP-ID 71000559